Села:
 Журавлине — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Старовижівський район
 Журавлине — Рівненська область, Вараський район
Селище:
 Журавлине — Черкаська область, Чорнобаївський район